Gramade est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit ) :
Gramade, un village de l'obchtina de Doupnitsa, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Gramade, un village de l'obchtina de Roudozem, situé dans l'oblast de Smolyan ;
en Serbie (le nom étant également écrit ) :
Gramađe, un village situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.